Должниково — железнодорожный разъезд в Базарносызганском районе Ульяновской области при одноимённом остановочном пункте Куйбышевской железной дороги (код ЕРС: 642164). Входит в состав Должниковского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на железнодорожной линии Сызрань — Инза в четырёх километрах к северо-западу от села Должниково и в 11 километрах к западу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района.

Часовой пояс

История 
В 1897 году (в 1899 году было завершено строительство), рядом с селом Должниково, на линии Московско-Казанской железной дороги, был построен железнодорожный разъезд «Должниково».

Население 

 В 1913 году в посёлке при разъезде «Должниково» в 3 дворах жило: 21 мужчина и 15 женщин.
 На 1930 г. в 9 дворах жило 36 чел.;
 На 2010 год - 13 человек.

Инфраструктура 
В разъезде расположена всего одна улица: Железнодорожная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района